Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 7–6, 6–4.

Teste di serie
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1977